Ахат может означать:

 Ахат — персонаж Энеиды Виргилия.
 Ахат, Ассия (род. 1965) — украинская скрипачка и певица.
  () — итальянский композитор.
 Ахат — личное имя, популярное среди тюрков.
 (5144) Ахат — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.
 Ахат (богиня) — женская форма бога Аха.